Милеант — фамилия.
 Милеант, Александр Васильевич (1938—2005) — епископ Русской православной церкви заграницей, православный богослов, миссионер, духовный писатель.
 Милеант, Гавриил Георгиевич (1864—1936) — генерал-лейтенант Российской императорской армии. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.
 Милеант, Сергей Сергеевич (1926—1979) — советский строитель, водолаз, Герой Социалистического Труда.